Niemcy:
 Frankenheim – dzielnica Markranstädt
 Frankenheim/Rhön – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen

Osoby:
 Moritz Ludwig Frankenheim – niemiecki fizyk i geograf

Inne:
 Frankenheim – browar

Zobacz też:
 Frankenhain